

Cinema 
 Life – film diretto da Travers Vale (1920)
 Life – film diretto da Adelqui Migliar (1928)
 Life – cortometraggio diretto da Darezhan Omirbayev (1982)
 Life – film diretto da Lawrence Johnston (1996)
 Life – film diretto da Ted Demme (1999)
 Life – cortometraggio diretto da Eun-Ryung Cho (1999)
 Life – cortometraggio animato diretto da Mo Willems (2000)
 Life – film diretto da Mary Feuer (2001)
 Life – cortometraggio animato diretto da Bruno Bozzetto (2003)
 Life – film diretto da Shin Sasaki (2007)
 Life – film diretto da Anton Corbijn (2015)
Life - Non oltrepassare il limite (Life) – film del 2017 diretto da Daniel Espinosa

Musica

Album 
 Life – album di Sly & the Family Stone del 1968
 Life – album degli Embryo del 1980
 Life – album dei Thin Lizzy del 1983
 Life – album di Art Davis del 1985
 Life – album di Neil Young del 1987
 Life – album della Kelly Family del 1988
 Life – album degli Inspiral Carpets del 1990
 Life – album dei The Cardigans del 1995
 Life – album dei Simply Red del 1995
 Life – album dei Talisman del 1996
 Life – album dei Dissecting Table del 1998
 Life – album dei Nelson del 1999
 Life – album dei Black Box Recorder del 2000
 LIFE – album dei dope del 2001
 Life – album di Ginuwine del 2001
 Life – album degli Our Lady Peace del 2001
 Life – album dei Retro G-Style del 2001
 Life – album del Tsuyoshi Yamamoto Trio del 2001
 Life – album di ZOEgirl del 2001
 Life – album di Z-Ro del 2002
 Life – album di Yo Gotti del 2003
 Life – album di Siam Shade del 2004
 Life – album di Tye Tribett & Greater Anointing del 2004 
 Life – album di Ricky Martin del 2005
 Life – album di Saeko del 2006
 Life – album di KRS-One del 2006
 LIFE – album di Angela Aki del 2010
 Life – album di Mika Vainio del 2011
 Life – album di Boy George and Culture Club del 2018
Life  – album di Conrad Sewell del 2019

Singoli 
 Life – singolo di Haddaway del 1993
 Life – singolo di Des'ree del 1998
 Life – singolo di E-Type del 2001
 Life – singolo di Ana Johnsson del 2004
 Life – singolo di Yui del 2005
 LIFE – singolo di Salyu del 2010
 Life – singolo di Zivert del 2018

Editoria 
 Life – rivista statunitense
 Life – Raccolta di aforismi di Paulo Coelho del 2004
 Life – manga di Keiko Suenobu del 2002

Matematica 
 Game of Life – celebre esempio di automa cellulare sviluppato da John Conway nel 1970

Televisione 
 Life – film TV diretto da David Cameron (2005)
 Life – serie televisiva statunitense creata da Rand Ravich (2007)
 Life - Lo spettacolo della vita – programma televisivo del 2010 di Rete 4 condotto da Tessa Gelisio

Altro 
 Life – scuderia di Formula 1 fondata da Ernesto Vita nel 1990
 Life - Il weekend del benessere e della salute – programma radiofonico in onda dal 2014 su Rai Radio 1 condotto da Annalisa Manduca
 Life – ambiente formativo di e-learning
LIFE Awards – premi del Programma LIFE
Programma LIFE